Divorce (englisch für Scheidung) ist der Titel folgender Werke:
 Divorce (1923), US-amerikanischer Stummfilm von Chester Bennett (1923)
 Divorce (1945), US-amerikanischer Spielfilm von William Nigh (1945)
 Divorce (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2016–2019)